Het wereldkampioenschap superbike van Oran Park 1989 was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1989. De races werden verreden op 12 november 1989 op de Oran Park Raceway nabij Narellan, Australië.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1989
Oran Park